Si conoscono vari santi irlandesi di nome Ciarán (o Kieran), pronuncia:/kɪˈɛra:n/, dal gaelico 'Ciar' che significa "scuro". 

 San Ciarán di Saighir (o Seir-Kieran) detto "il Vecchio".
 San Ciarán di Clonmacnoise detto "il Giovane".
 San Ciarán di Disert-Kieran detto "il Devoto", monaco benedettino dell'VIII secolo, festeggiato il 14 giugno.
 San Ciarán di Clonsost, festeggiato il 30 aprile.
 San Ciarán mac Colga, festeggiato il 19 maggio.

In latino il nome è tradotto con Queranus.

Collegamenti esterni 
http://www.newadvent.org/cathen/08636b.htm